Листвя́га:

 Листвяга — горный хребет на юго-западе Алтая, на водоразделе рек бассейна Бухтармы и Катуни. 
 Листвяга — то же, что лиственничный лес, ли́ственничник.
 Листвяга — сообщества влажных лугов, в которых значительное участие принимают виды разнотравья.

См. также 
 Листвяги